Rodolfo puede referirse a:
 Rodolfo, nombre propio de varón;
 Rodolfo, álbum de Fito Páez;
 Rodolfo, personaje de la ópera de La Bohème;
 Rodolfo el reno